Помока има више значења:

 Помока (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Помока (Накахука), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Помока (Такоталпа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику